Pendleton může být:

 Pendleton – město v okrese Umatilla County v Oregonu v USA
 Pendleton County – dva okresy v USA (rozcestník)

příjmení
 Austin Pendleton (* 1940) – americký herec
 Victoria Pendletonová (* 1980) – britská dráhová cyklistka – sprinterka